Прие́зжий — русское обиходное название человека, приехавшего откуда-либо.

См. также

Фамилия 
Известные носители:
 Приезжая, Параскева Григорьевна (1885—?) — член Президиума ЦИК Автономной Карельской ССР.

В кинематографе 
 Приезжие (1970 фильм), в главных ролях Джек Леммон и Сэнди Деннис
 Приезжие (1999 фильм), в главных ролях Голди Хоун и Стив Мартин
 Приезжие (альбом) — альбом 2004 года трио Standards Trio